Кратер Бронк () — ударный кратер находящийся в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского нейрофизиолога Детлева Вульфа Бронка (1897—1975) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 году. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются большой кратер Джоуль на западе; кратеры Санфорд и Тейсерен-де-Бор на севере-северо-западе; кратер Ковалевская на северо-востоке; кратер Бобоне на востоке; кратер Пойнтинг на юге и кратер Фостер на востоке-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 66,2 км, глубина 2,7 км.

За время своего существования кратер значительно разрушен последующими импактами. Восточную часть вала перекрывает небольшой кратер, северо-восточная и северная части вала значительно разрушены. Высота вала над окружающей местностью 1240 м, объём кратера составляет приблизительно 3500 км³. Дно чаши кратера неровное, отмечено несколькими мелкими кратерами. На формирование кратера оказали влияние породы выброшенные при импактах образовавших гигантский кратер Герцшпрунг в 1000 км на юге и бассейн Моря Восточного в 2000 км на юго-востоке.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны